Eutardigrada är en klass av djur. Eutardigrada ingår i fylumet trögkrypare och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Trögkrypare
Eutardigrada